Дискография американской автора-исполнителя Нэнси Гриффит включает 18 студийных и два концертных альбома, восемь сборников, 30 синглов, шесть видеоальбомов и 11 клипов. Хотя артистка получила широкое признание как сочинитель песен, в качестве певицы она имела ограниченный коммерческий успех, в том числе из-за специфического тембра голоса и несоответствия её музыки, лежавшей на стыке кантри, фолка и рока, чётким радиоформатам. Хитами композиции Гриффит в итоге становились в интерпретациях других артистов, таких как Кэтти Маттеа или Сьюзи Боггасс.

Тем не менее семь её собственных синглов попали в американский чарт Hot Country Songs (из них два достигли Топ-40); cемь альбомов вошли в Billboard 200 (один пробился в Топ-50) и три в Top Country Albums (два добрались до Топ-30). Особенно же популярной исполнительница была в Великобритании: там девять её лонгплеев отметились в UK Albums Chart (два поднимались в Топ-20) и 16 в UK Country Artists Albums Chart (семь возглавляли данный хит-парад, другие семь оказались в Топ-5, а остальные — в Топ-10). Кроме того, многие синглы Гриффит издавались только в этой стране (в UK Singles Chart засветились два). Ещё два её трека появлялись в ирландском Irish Singles Chart, где обернулись единственными в карьере артистки шлягерами Топ-10 и Топ-20. На счету певицы также один золотой альбом (в США) и один серебряный (в Соединённом Королевстве).

Альбомы

Студийные альбомы 
Сольные студийные лонгплеи артистки. В общей сложности 18 релизов.

Концертные альбомы 
Концертные лонгплеи артистки. В общей сложности два релиза.

Сборники 
Компиляции сольного творчества артистки. В общей сложности восемь релизов.

Синглы 
Синглы в поддержку сольных альбомов артистки, а также записанные Гриффит вместе с The Crickets для сторонних проектов. В общей сложности 30 релизов. Некоторые из них выходили только в Великобритании и/или Ирландии (помечены соответствующими флагами).

Видео

Концерты 
Съёмки концертных программ артистки. В общей сложности шесть релизов.

Видеоклипы 
Музыкальные видео на песни артистки. В общей сложности 11 роликов.

Литература

Полезные ссылки 
 Дискография Нэнси Гриффит на Discogs.com
 Дискография Нэнси Гриффит на AllMusic.com

Примечания 

Нэнси Гриффит
Гриффит, Нэнси
Гриффит, Нэнси